Кубок Интертото 1965-66 был 5-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. Кубок получил «Локомотив Лейпциг» (финалист предыдущего розыгрыша), победивший в финале «Норрчёпинг». После двухлетнего эксперимента по розыгрышу Кубка среди 48 клубов (причём второй раз их набралось только 44) турнир вернулся к первоначальному формату с участием 32 клубов.

Групповой раунд 
Команды были разделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Как и прежде группы формировались по географическому принципу. Победители групп попадали в четвертьфиналы.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Примечания

Ссылки 
 Кубок Интертото 1965/66 на сайте RSSSF
 Кубок Интертото 1965/66 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1965 году
Футбол в Европе в 1966 году